Elisabeth av Hessen kan syfta på bland andra:

 Elisabeth av Hessen (1502–1557),
 Elisabeth av Hessen (1503–1563), tysk furstinna
 Elisabeth av Hessen (1539–1582), tysk furstinna
 Elisabeth av Hessen (1864–1918), tysk furstinna
 Elisabeth Amalia av Hessen-Darmstadt (1635–1709), tysk furstinna
 Elisabeth Dorothea av Hessen-Darmstadt (1676–1721), tysk furstinna
 Marie Elisabeth av Hessen-Darmstadt (1656–1715), tysk furstinna